Прекра́сна епо́ха може значити:

 Прекрасна епоха — період в історії Франції
 «Прекрасна епоха» — іспанський фільм 1992 року